Carlos Costa é um pianista e cantor de música popular brasileira.

Discografia 
”Constelação Brasileira de Astros e Estrelas”

Pianistas do Brasil
Cantores do Rio Grande do Norte